Чемпіонат Австрії 1911/12 () — 1-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Першим чемпіоном Австрії став Рапід (Відень).

Турнірна таблиця 

Клуб «Вікторія» (Відень) злився з командою «Вієнна Крикет.»

Результати

Бомбардири

Чемпіони 
Гравці основного складу:
 
 Йозеф Тойшинський
 
 Йозеф Брандштеттер
 Йозеф Єк
 Йоганн Коварик
 Йозеф Гаглер
 Леопольд Грунвальд
 
 Річард Кутан

Посилання 
 Чемпіонат Австрії 1912/13 на rsssf 

1912
Австрія
Австрія